Сан-Мильян-де-Лара ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 33,48 км². Население — 74 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса